Le titre anglais Another World (signifiant « un autre monde ») peut désigner :

 Another World, un jeu vidéo d’aventure de 1991 ;
 Another World, une série américaine diffusée de 1964 à 1999 ;
Another World, un double album de 1977 de Stan Getz, saxophoniste ténor ; 
 Another World, un album de 1998 de Brian May, guitariste du groupe Queen ;
 Another World, un album du duo Astral Projection sorti en 1999 ;
 , un album du groupe Anthony and the Johnsons sorti en 2008 ;
 Another World, un manga de Yuki Kure publié en 2001.
 Another World, un single du groupe français Gojira publié en 2020 extrait de l'album Fortitude.

Voir aussi 
 Housewives from Another World, film de Fred Olen Ray sorti en 2010.
 Un autre monde